Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2019 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 2 по 8 апреля в Дамфрисе (Великобритания) и с 1 по 7 апреля 2019 года в Брашове (Румыния).

Итоги турнира 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе B первом дивизионе чемпионата мира 2020 года.

 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Группа A 
    вышла в группу В первого дивизиона 2020 года.
   вылетела в группу В второго дивизиона 2020 года.

Группа B 
    вышла в группу А первого дивизиона 2020 года.
   вылетела в группу А третьего дивизиона 2020 года.

Участвующие команды 
В чемпионате примали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии и две из Океании одна из Америки. Сборная Хорватии пришла из квалификационного турнира, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Второй
Ж*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей